Операция «Уайт» () — военная операция, проводившаяся силами Королевского военно-морского флота Великобритании с целью проведения конвоя на Мальту во время битвы за Средиземном море. Операция «Уайт», имела целью доставку на осажденную Мальту 14 боевых самолетов: 12 истребителей Hawker Hurricane и 2 пикирующих бомбардировщика Blackburn Skua.

Успешному проведению операции помешало то, что британцы узнали о выходе мощного итальянского соединения в море и дали команду на начало взлета авиации заблаговременно. Как результат, истребители и бомбардировщики стартовали с борта авианосца HMS «Аргус» гораздо раньше, в исходной точке, которая находилась на значительном расстоянии от островов. Кроме того, не способствовали успеху и плохие погодные условия во время проведения операции. Нехватка горючего вынудила восьмерку истребителей «Харрикейн» совершить вынужденную посадку на воду, также  один из бомбардировщиков «Скьюа» заблудился и был сбит над Сицилией. Летающие лодки «Сандерленд» и бомбардировщики-разведчики «Мартин Мериленд», что высылались в роли сопровождения, не встретили самолеты, и автономно вернулись на Мальту. Из-за этого только 5 из 14 самолетов, взлетевших с авианосца, достигли Мальты.

Операция «Уайт» проводилась в рамках так называемого комплекса мер Club Run, который проводился силами Королевского военно-морского флота Великобритании с целью обеспечения осажденного острова Мальта самолетами военной авиации, которые перелетали самостоятельно с борта авианосцев на остров.

См. также 
 Операция «Алебарда»

Литература 
 

Сражения по алфавиту
Морские сражения Второй мировой войны
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Италии
Мальтийские конвои
Конфликты 1940 года
Ноябрь 1940 года
Сражения в Средиземном море